Jean Paléologue est le nom porté par plusieurs personnalités dans l'Empire byzantin :

Empereur de Constantinople 
 Jean V Paléologue (1332-1391)
 Jean VII Paléologue (1370-1408), petit-fils du précédent
 Jean VIII Paléologue (1392-1448), petit-fils de Jean V

Autres personnalités 
 Jean Paléologue (mort en 1274), frère de l'Empereur Michel VIII 
 Jean Paléologue (1386-1407), fils de l'Empereur Andronic II

Article de référence 
 Empire byzantin sous les Paléologues

Voir aussi

Jean de Paleologu (1855-1942), un peintre, illustrateur et affichiste roumain